Le district d'Osmanabad (en Marathi:  उस्मानाबाद जिल्हा) est un district de la Division d'Aurangabad du Maharashtra.

Description 
Son chef-lieu est la ville d'Osmanabad.
Au recensement de 2011, sa population était de  habitants.

Tahsils 
Les tahsils du district d'Osmanabad sont:

 Bhoom
 Kalamb
 Lohara
 Omerga
 Osmanabad
 Paranda
 Tuljapur
 Vashi

Liens externes

Liens internes 
Liste des districts du Maharashtra

Références 

District au Maharashtra